Jean Charles Hassenfratz (1765-1834), mécanicien français ;
 Jean-Henri Hassenfratz (1755-1827), physicien et chimiste français.